Соколов Игорь Николаевич (род. 1957; Синус) — российский путешественник и мотоциклист, проехавший на мотоцикле Honda VF-750C V45 Super Magna по прозвищу «Зайка» около 500 000 километров в путешествиях по Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.

Дорожное имя (Road name) 
Дорожное имя «СИНУС» — это сокращение от первых букв фамилии, имени и отчества «СИН» и слово «УС» — Игорь со старших классов школы и до сих пор носит усы.

Биография 
Игорь родился в 1957 году в Баку. Отец его, Николай Васильевич Соколов, был морским офицером, впоследствии — капитаном 1 ранга, командиром атомной подводной лодки. Место службы часто менялось, поэтому в Баку они прожили всего полтора года. Потом — Ленинград, Эстония, Подмосковье, Питер, Обнинск, Северодвинск (Архангельской обл.), пос. Заозерный (Кольский полуостров). К седьмому классу Игорь сменил 11 школ, и на какое-то время семья остановилась во Владивостоке. Там же Игорь увлёкся техническим творчеством. Он самостоятельно собрал в подвале свой первый универсальный мотоцикл-самоделку — тот умел ездить по земле, по снегу, и передвигался по воде, когда был установлен на пенопластовые поплавки. Называлось это создание скромно и со вкусом — «Люцифер-Универсал-1» и награждено было на разных краевых и всероссийских выставках детского технического творчества кучей грамот и дипломов. В 1971 году Игорь купил себе мотороллер «Вятка» — его пришлось долго восстанавливать, а в 1973 году мотоцикл «Восход».

Когда Игорю исполнилось 19 лет, отец ушёл в запас, и родители из Владивостока переехали в город Сосновый Бор возле Санкт-Петербурга. После окончания школы и полугодового обучения в Политехническом институте Владивостока, Игорь отправился на строительство Байкало-Амурской магистрали. Там он заработал себе на мотоцикл «Ява». После окончания работы на БАМе, он вернулся во Владивосток и поступил в Строительный техникум МО. Затем опять поступил в ДВПИ, но не закончил обучение — на 4 курсе понял, что не его это дело. После этого работал в Строительно-монтажном управлении, мастером цеха на заводе ЖБИ-300, был инструктором по автовождению в ДОСААФ, персональным водителем, затем водителем грузовика. Активно занимался авто и мотоспортом, имеет спортивные разряды по этим видам спорта. Является судьей Международной категории по автомотоспорту, был судьёй на нескольких чемпионатах мира по мотокроссу. После мотоцикла «Ява» он пересел на «Иж-ПС». А затем СССР развалился, и через Владивосток в Россию хлынул нескончаемый поток импортной мототехники из Японии. За сравнительно небольшой срок у Игоря побывало около десятка мотоциклов. Были и дорожники, и кроссовые, и эндуро, и шоссейно-кольцевые, и даже скутеры. Ничего странного — близость к Владивостоку Японии давала в то время возможность обладания мотоциклами разных стилей и компоновок позволила ему выбрать из этой огромной массы тот класс, которому Игорь остался верен всю жизнь — это чопперы.

23 января 2001 года в 22 часа 13 минут по владивостокскому времени Игорь Синус Соколов создал крупнейший на территории Рунета форум мотоциклистов «Беспечный ездок»На 12 июля 2019 года на форуме было зарегистрировано 16 765 пользователей. По статистике ООО «Рамблер Интернет Холдинг» недельная аудитория Форума на 1 февраля 2019 года составляла более 52 000 человек.

В 2001 году организовал и провел Первый международный фестиваль байкеров с прикольным названием «Все на BIKE ALL!», проходивший на Байкале неподалеку от пос. Утулик 13-15 июля.

Редакцией мотоциклетного журнала «МОТО» Игорь Соколов был признан лучшим мотодальнобойщиком России и в феврале 2002 года он был награждён специальным призом редакции «Педалью за отвагу».

Игорь СИНУС Соколов участвовал в нескольких персональных российских и международных фотовыставках:

2000 год — персональная фотовыставка «СИНУС, ФотоМото марафон», которая была организована в здании администрации Прим края, Владивосток;

2001 год — персональная интеративная живая открытая фотовыставка на берегу озера Байкал в рамках Первого международного мотоцилетного слета «Все на БайкAll»;

2008 год — международная фотовыставка «Номады: на линии горизонта» на территории Музея Киевской крепости «Косой капонир» и в выставочном зале Аэрокосмического Центра Днепропетровска;

2010 год — международная фотовыставка «Номады: лица мира» в выставочном зале Национального университета «Киево-Могилянская академия», и в Аэрокосмическом центре Днепропетровска;

2012 год — международная фотовыставка «Номады: Среда обитания» в киевской галерее «Лавра».

С 2005 года по предложению Игоря Соколова родилась российская альтернатива международному дню байкера Ride to Work Day — новый праздник, Всероссийский День мотоциклиста, отмечаемый каждый год в третью субботу июля всеми мотоциклистами России.

С 2003 по 2007 года организовывал и проводил крупнейший на Дальнем Востоке Международный слет мотопутешественников «Лицом к Океану» (ЛКО).

На сегодняшний день Игорь живёт в городе Пномпень (Камбоджа) и занимается реализацией своего проекта «Кхмерские хроники». Цель проекта — организация индивидуальных экстремальных путешествий через джунгли Камбоджи на мотоциклах для всех желающих. Кроме того, в Камбодже Игорь Соколов организовал мотошколу с тем же названием, обучение в которой прошли многие курсанты.

Владивосток — Гибралтар — Владивосток 

В конце 1990-х Игорь создал свой первый бизнес — компанию по реализации колбасы и мясопродуктов «СИНУС Компани Колбаса». Но бизнес не заставил отказаться от идеи, которая давно уже его занимала — поехать в дальнее путешествие. Сначала было желание сделать мотопробег в Санкт-Петербург, к родственникам, позднее Игорь решил «Почему только Россия? Ехать — так ехать!» — и появилось желание доехать до западной точки Европы — Гибралтара.

«В июне 2000 года, в год 55 годовщины окончания Второй Мировой войны и в год 140-летия Владивостока мною задуман одиночный трансконтинентальный мотопробег „Дружба без границ“ по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург — Альбек (Германия) — Гибралтар (английская колония в Испании) — Владивосток для установления побратимских связей между Владивостоком и городом Альбек (Германия)»

Полгода ушло на подготовку к этому пробегу. Основной проблемой стал дефицит денег, и соответственно большая часть времени была потрачена на поиск спонсоров поездки. В итоге друзья посоветовали Игорю метод «спортивного маркетинга»: мотоцикл и куртка предоставляются для размещения на них логотипов и эмблем желающих прорекламировать свой товар или свою фирму. Основными спонсорами Игоря выступили:
 Мэрия Владивостока и Комитет по международным связям во главе с заместителем мэра Сапрыкиным В. Г. — помощь в подготовке рекомендательных писем для рекламодателей и писем поддержки на нескольких языках;
 Компания «Экип» — туристическое снаряжение и мото-костюм для поездки;
 Завод «Дальприбор» и лично Новокшонов В. В. — подготовка мотоцикла к пробегу, изготовление ящика для вещей на пассажирское место мотоцикла;
 Компания «AGA-Владивосток» — подготовка мотоцикла к пробегу, замена всех технологических жидкостей в нём и расходники для мотоцикла;
 ООО «Принвест» — лекарственные препараты и финансовая помощь;
 «X-trim Club» — набор посуды для костра и компрессионный мешок для вещей;
 Рекламная компания «XXI век» — сувенирная продукция;

Но всё равно, необходимой суммы у Игоря не было.

15 июня 2000 года в 12 часов дня на Корабельной набережной во Владивостоке начался длинный путь на запад, к побережью Атлантического океана. Один из самых трудных участков дороги — знаменитая трасса «Амур», протяженностью почти 1900 километров (Хабаровск-Чита) и представляющая собой в то время убитую грунтовку с огромными ямами и бродами через реки. На всем протяжении этого участка дороги Игорю встретилось всего несколько бензозаправок и ни одного сотрудника милиции или дорожной службы. Мостов через реки тогда ещё не было и пересекать реки приходилось либо своим ходом, либо в кузове попутного грузовика. Ночевал Игорь в палатке, чуть отъехав от дороги в тайгу. Дальше путь шёл через Улан-Удэ, озеро Байкал, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Набережные Челны, Тольятти, Самару, Рязань, Нижний Новгород, Москву. Во многих городах Игоря встречали местные байкеры из местных мотоклубов, и он останавливался у них на несколько дней на отдых. 17 июля Игорь приехал в г. Сосновый Бор, что под Питером, на день рождения мамы. Отдохнув немного и оформив транзитную визу через Финляндию, 22-23 июля в Выборге Игорь пересёк российско-финскую границу.

2 дня Игорь ездил по Финляндии и наслаждался её дорогами. 25 июля в Хельсинки он погрузил мотоцикл на паром компании «Silja Line» и направился в германский город Росток, где произошла встреча с гостеприимными немецкими мотоциклистами, которые приезжали во Владивосток годом раньше, в 1999-ом. Игорь присутствовал на праздновании 300-летия города Альбек и вручил мэру города подарок от мэрии Владивостока. Через несколько дней, проведённых в обществе его друга Арне Райера, Игорь отправился дальше по Германии и, посетив Берлин, поехал в Австрию. Уже давно мотоклуб «Стальные колеса Австрии» («MC Steel Wheels Austria»), узнав о пробеге, официально уведомил его, что торжественная встреча на германо-австрийской границе обеспечена. Штаб-квартира этого старейшего мотоклуба в Австрии находится в 40 километрах к югу от Вены в городе Нойштадт. После тёплого приёма в Австрии он отправился дальше, в Италию.

И здесь произошёл случай, который Игорь оценил как испытание, выпавшее на его долю. После очередной заправки Игорь подходит к мотоциклу, и выясняет, что его карточка пропала — просто потеряна, её нет, а значит нет и денег, которые на ней находятся. Поиски карточки ничего не дали — её просто не стало. Последние деньги ушли на звонок в Россию в банк, чтобы эту карточку заблокировали. Игорь в отчаянии садится на мотоцикл, стоящий на обочине: он в чужой стране, денег нет вообще, что делать — непонятно. И тут во внутреннем кармане его дорожного комбинезона находится конверт с надписью «На чёрный день», а в нём 500 долларов, которые ему вручили друзья ещё на старте во Владивостоке. Этот «черный день» наступил — 500 долларов как раз хватит, чтобы вернуться в Питер к маме. В то же время этой суммы с натягом, но хватит на топливо до Гибралтара. Игорь предположил, что многие, кто узнает об этой ситуации, скажут, что он сошел с маршрута, не выдержал трудностей, потерял лицо, не смог доехать до цели. Игорем принимается решение в режиме жесткой экономии все же ехать до Гибралтара, а там — будь, что будет. Главная проблема заключалась в том, что денег — только-только на топливо, а на еду денег уже нет. Поэтому какое-то время Игорь вынужден был голодать, что благоприятно отразилось на его фигуре. :)

В Италии Игорь проехал через Венецию, Верону, Падую и Пизу. Дальше маршрут лежал через Швейцарию — Берн, Цюрих, Лозанну, потом через южную Францию — Марсель, Лион, Тулузу. Затем Испания — Барселона, Лерида, Сарагоса, Мадрид, Гранада. В Испании Игорь долгое время ехал мимо садов с апельсиновыми деревьями. Но залезть в сад и нарвать фруктов невозможно — арестуют и выдворят из страны. А есть-то хочется, еды нет вообще и знакомых, которые могли бы помочь, в этой стране тоже нет. Пришлось идти на преступление вечером, дождавшись темноты. Набрал сумку апельсинов, прыгнул на мотоцикл и поехал подальше от сада. Но апельсины оказались незрелые, едкие, как лимонная кислота, кислые, как уксус и твёрдые, как дерево — Игорь заставлял себя съедать по одному апельсину утром и по одному вечером, больше желудок не выдерживал.

Въезд на территорию Гибралтара не составил особой сложности. И вот она — крайняя точка путешествия, которое далось так нелегко. После короткого отдыха через Севилью Игорь поехал в Португалию. В ней находится самая западная точка Европы — мыс Рока. После поездки на него Игорь двинулся дальше. Лиссабон, Лейрия, Порту и снова Испания — путь по западному побережью Испании через города Виго, Ла-Корунья, Эль-Ферроль, Леон, Бильбао и через Сан-Себастьян во Францию. Дальше по западному побережью Франции через горда Бордо, Нант, Брест, Ле-Ман, Париж. Краткий осмотр Парижа — из-за голодной диеты на большее сил просто нет. А на горизонте уже маячит одна из самых маленьких стран в мире — Люксембург. Игорь пролетает её за 20 минут, успев сфотографироваться возле главной достопримечательности — королевского дворца. Бельгия — Льеж, Брюссель, Гент — и в Нидерланды. Посетив Гаагу, Амстердам, Гронинген, Игорь снова въезжает в Германию.  Через Вильгельмсхафен, Дортмунд и Эрфурт Игорь доезжает до Дрездена, где в то время жил его дядя, брат мамы, Юрий Лейзерович Коган со своей супругой Марией Петровной. В своем доме они приняли племянника очень тепло и сытно, так как Игорь за время вынужденного голода потерял около 20 килограмм веса. И, кроме того, помогли с некоторой суммой денег на обратную дорогу до Владивостока. В компании своих немецких друзей-мотоциклистов Игорь пересёк Германию с запада на восток. Последняя страна Европы — Польша — была пройдена быстро, и вот колёса «Магны» уже въехали на землю России — в Калининградскую область.

Проехав Калининградскую область, Игорь продолжил своё путешествие по Прибалтике. Побывал в поразивших его своей индивидуальностью городах Каунас, Вильнюс, Панавежис, Шяуляй и двинулся в Юрмалу с её обалденными пляжами на побережье Рижского залива. После неё — Рига со своими устремленными в небо шпилями средневековых замков и мрачноватыми кирхами, а затем — город Валка. Забавно, что через речку там расположился уже эстонский город Валга. Затем Таллинн и город детства Игоря — Палдиски, где в 1964 году он пошел в первый класс школы. После этого Игорь пересекает границу и продолжает своё путешествие в 10 000 километров по России. Оно прошло спокойно, друзья-байкеры по пути следования передавали Игоря «из рук в руки» и он останавливался на день-два в каждом крупном городе. Финиш состоялся глубокой осенью, 27 октября в 14 часов Синус въехал в родной Владивосток. Итого — 139 дней, 13 стран, 387 городов, почти 31 500 километров.

Развалившийся за время поездки к Гибралтару бизнес дал возможность Игорю попробовать себя в совершенно новом амплуа: на владивостокской телестудии «ОТВ Прим» Игорь создал и долгое время вел авторскую программу со скандальным названием «С пулей в голове». Игорь говорит: — «Это про таких же ненормальных, как и я сам. Опять же… Журналистом я хреновым оказался. :) И в один прекрасный момент в приступе самокритики я прибил свою программу…»

Владивосток — Аляска — Панама — Владивосток 

Старт — в Анкоридже 6 июля 2002 года, финиш в Сиэтле 11 декабря того же 2002 года.

Владивосток — Австралия — Владивосток 

Январь — май 2005 года.

Владивосток — Южная Корея — Владивосток 

Июнь-июль 2006 года.

Владивосток — Китай — Россия — Монголия — Непал — Индия — Пакистан — Афганистан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Азербайджан — Дагестан — Чечня — Санкт-Петербург — Владивосток 

Апрель-июль 2007 года.

Путешествие на снегоходе «Горячий снег»

Январь 2009 года

Владивосток — Таиланд — Владивосток 
Декабрь 2009 — январь 2010 года

Из Владивостока и до упора… 

Старт 15 июля 2010 года — «Через один год, два месяца и 23 дня, пройдя 51 486 километров, я вернулся домой! Сейчас я во Владике.» запись в блоге в котором Синус писал про данное путешествие

Малайзия по часовой стрелке

Апрель 2017 года

По лаосской петле Тхакхека

Июнь 2017

Литература и ссылки

2000 год 
 «Комсомольская правда (Челябинск и Курган)», 28 июня 2000 года
 «Вечерний Челябинск» 28 июня 2000 г Марина Смолина
 «Волжский автостроитель» 6 июля 2000 года, Инна Чекарева, «Мотоцикл не только средство передвижения»
 «Приморские вести», 29 июля 2000 г, Светлана Семенова, «Российская география по Синусу»
 «Три дня в Нижнем», репортаж из гаража Александра Смирнова
 Статья на сервере немецкой газеты «Северный курьер» «Biker knpfen Bande zwischen Ahlbeck und Wladiwostok» 28.07.2000
 Статья на сервере немецкой газеты «Северный курьер» Weltenbummler aus Wladiwostok nutzt Usedom zur Verschnaufpause 06.09.2000
 «Известия» «К последнему морю» 17 Июля 2000 года
 Газета «7 верст» (Тольятти), Жанна Жижка «Эпохальный» пробег, или Легко ли быть путешественником?
 Газета «Аргументы и факты», Ирек Сабитов «По дороге между океанами» 2000
 Хабаровский сервер, Алексей Лапко, «Синус — великий мотопутешественник Дальнего Востока», 30 октября 2000 года
 «Zwei Freunde nach 13 000 Kilometern vereint». Публикация в газете «Nordkurier» от 28.07.2000
 «Motorradtreff Spinner» журнал, Публикация «Igor der Ausdauernde» сентябрь, 2000.
 Газета «Яблоко» Ирина Корягина «На Хонде по кличке „Зайка“» 27.10.2000
 Журнал «МОТО» «Зачем нам ассоциация?» (Ответ мотоклубу «Ночные Волки») январь 2000

2001 год 
 «Рыбак Приморья», Елена Поленок «Синус раздвигает границы» январь 2001
 Журнал «МОТО» «Формула Синуса», март 2001 (1) (2) (3) (4)
 Сайт «Семерка», Иркутск, «Байк-пати: виртуозное вождение, пиво и сосиски»

2002 год 
 «Ежедневные Новости Владивостока», Евгения Чернова, Сергей Корнилов, «Из России с любовью» 1 ноября 2002
 РИА «Новости» «Одиночное путешествие по американскому континенту начал известный мотопутешественник Игорь Соколов» 11 июля 2002
 photoforum.ru, 7 июля 2002
 Серия репортажей от портала drom.ru «Приключения — мотопробег Владивосток-Аляска-Панама-Владивосток»
 Сайт drom.ru, 02_07_08
 Сайт drom.ru, 02_07_09
 Сайт drom.ru, 02_07_11
 Сайт drom.ru, 02_07_12
 Сайт drom.ru, 02_07_13
 Сайт drom.ru, 02_07_17
 Сайт drom.ru, 02_07_19
 Сайт drom.ru, 02_07_24
 Сайт drom.ru, 02_07_25
 Сайт drom.ru, 02_07_30
 Сайт drom.ru, 02_07_31
 Сайт drom.ru, 02_08_02
 Сайт drom.ru, 02_08_04
 Сайт drom.ru, 02_09_02
 Сайт drom.ru, 02_09_03
 Сайт drom.ru, 02_09_10
 Сайт drom.ru, 02_09_21
 Сайт drom.ru, 02_09_25
 Сайт drom.ru, 02_09_26
 Сайт drom.ru, 02_10_01
 Сайт drom.ru, 02_10_11
 Сайт drom.ru, 02_10_12
 Сайт drom.ru, 02_10_15
 Сайт drom.ru, 02_10_17
 Сайт drom.ru, 02_10_18
 Сайт drom.ru, 02_10_22
 Сайт drom.ru, 02_10_25
 Сайт drom.ru, 02_10_28
 Сайт drom.ru, 02_10_30
 Сайт drom.ru, 02_11_01
 Сайт drom.ru, 02_11_05
 Сайт drom.ru, 02_11_12
 Сайт drom.ru, 02_11_25
 Сайт drom.ru, 02_11_30
 Сайт drom.ru, 02_12_10
 Сайт drom.ru, 02_12_27

2003 год 
 «Ежедневные Новости Владивостока», Сергей Корнилов, «Искатель приключений» 28 февраля 2003
 «Ежедневные Новости Владивостока», Анатолий Филатов, «Лицом к Океану» 1 июля 2003
 «Ежедневные Новости Владивостока», Сергей Корнилов, «Байк-тусич мирового масштаба» 31 июля 2003
 «Ежедневные Новости Владивостока», Сергей Корнилов, Евгения Чернова «Сумасшедшее байк-лето» 19 августа 2003
 Журнал «МОТО» «Мои ПРИКОЛючения в Америке, Часть 1», январь 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 Журнал «МОТО» «ПРИКОЛючения Синуса в Америке, Часть 2», февраль 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 Журнал «МОТО» «ПРИКОЛючения Синуса в Америке, Часть 3», апрель 2003 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 Журнал «МОТО», Шурик Хальзов, «Лобзиком выпиливать не буду», июль 2003
 Журнал «МОТО», Светлана Семенова, «Их дом везде», декабрь 2003
 Репортаж от портала drom.ru «Приключения — мотопробег Владивосток-Аляска-Панама-Владивосток» 2 января 2003
 Репортаж от портала drom.ru «Приключения — мотопробег Владивосток-Аляска-Панама-Владивосток» 4 февраля 2003
 Портал drom.ru «Автопробег Казань-Владивосток на автомобиле Ока» 21 марта 2003
 РИА «Новости», Анатолий Ильюхов, «В Приморье прибыли первые зарубежные байкеры» 12 августа 2003

2004 год 
 «Ежедневные Новости Владивостока», Евгения Чернова, «Маленькая берлога большого байкера» 23 июля 2004
 «Ежедневные Новости Владивостока», Кира Куролесова, «К океану — на байках» 29 июля 2004
 «Ежедневные Новости Владивостока», Евгения Чернова «Побыть лицом к океану» 17 августа 2004
 Российское Информационное Агентство «Дейта. Ру»
 deita_ru_04_19_2004 «Началась регистрация участников слета „Лицом к Океану“»
 deita_ru_07_09_2004_ «Позывные „Лицом к Океану“ зазвучат в эфире»"
 deita_ru_07_09_2004 «Синус намерен покорить Австралию»
 deita_ru_07_12_2004 «Чехи прибыли на слет байкеров „Лицом к Океану“»
 deita_ru_07_26_2004 «Специально приглашенные музыканты сыграют на байкерском слете»
 deita_ru_07_30_2004 «Лучшие музыканты „озвучат“ байкерский съезд»
 deita_ru_08_03_2004 «Сотрудники ГАИ не будут задерживать байкеров»
 deita_ru_08_03_2004_ «В Находку съедутся мотопутешественники со всего мира»
 deita_ru_08_09_2004 «О безопасности на байкерском слете позаботились»
 deita_ru_08_11_2004 «Подготовка к слету выходит на финишную прямую»
 deita_ru_08_13_2004 «Тысяча байкеров придет на слет»
 deita_ru_08_14_2004 «Байкеры проехали колонной по Находке»
 deita_ru_08_15_2004_ «Сильный дождь не уменьшил количество участников байкерского слета»
 deita_ru_08_15_2004 «Слет байкеров „Лицом к Океану“ завершился»
 Городской сервер Комсомольска-на-Амуре «Komcity.ru», Наталия Неудахина, «Техника у нас серьёзнее» 27 июля 2004
 Журнал «МОТО», Светлана Семенова, «Байкеры всех стран, не разъезжайтесь!», июнь 2004
 Журнал «МОТО», Светлана Семенова, «У нас, на краю света», октябрь 2004 (1) (2)

2005 год 
 Журнал «Туризм Открытых Путешествий», № 2, 2005, «Австралийская синусоида». (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 Галерея «Арт Владивосток» Персональная выставка фотографий «Путешествие по Австралии на мотоцикле» ч.1
 Галерея «Арт Владивосток» Персональная выставка фотографий «Путешествие по Австралии на мотоцикле» ч.2
 Галерея «Арт Владивосток» Персональная выставка фотографий «Путешествие по Австралии на мотоцикле» ч.3
 Галерея «Арт Владивосток» Персональная выставка фотографий «Путешествие по Австралии на мотоцикле» ч.4
 Сайт «Маршруты.ру» «Байкальский берег»
 Журнал «МОТО», «Австралийская синусоида», анонс, июнь 2005
 Журнал «МОТО», «Австралийская синусоида», июль 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Журнал «МОТО», «Покататься на тук-тук», июль 2005
 Журнал «МОТО», «Айда к океану!», июль 2005
 Журнал «МОТО», Маруся Ижакова, «Чтобы все!», сентябрь 2005
 Журнал «МОТО», Василий Магновый, «Слет Дон-Кихотов», октябрь 2005 (1) (2)
 «Ежедневные Новости Владивостока», Андрей Вороной, «Ты — свободен, ты — ничей» 12 августа 2005
 «Ежедневные Новости Владивостока», Татьяна Шугайло, «Хорошо пошуметь у Тихого» 16 августа 2005
 «Комсомольская правда, Уфа» «Байкер Синус устроит в Австралии пьянку» 25 февраля 2005
 Российское Информационное Агентство «Дейта. Ру»
 deita_ru_04_01_2005 «Игорь Синус нашел древних храм инков»
 deita_ru_05_03_2005 «Байкеры со всего мира встретятся в Находке»
 deita_ru_06_24_2005 «Третий слет байкеров „Лицом к Океану“ пройдет в августе»
 deita_ru_07_07_2005 «Находка готовится встретить байкеров со всего мира»
 deita_ru_08_01_2005 «Начался завершающий этап подготовки к фестивалю байкеров в Приморье»
 deita_ru_08_04_2005 «Первые участники фестиваля байкеров прибыли в бухту Золотари»
 deita_ru_08_11_2005 «Слет мотопутешественников открывается на берегу Тихого океана»
 deita_ru_08_13_2005 «В Находке открылся байкерский фестиваль»
 Сайт Oppozit.ru, 5 февраля 2005, «Синус станет австралийским аборигеном»
 Деловое интернет-издание Дальнего востока «ZRPRESS», «По Австралии с кодом 25»
 Деловое интернет-издание Дальнего востока «ZRPRESS», «Синус мира»

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год 
 Газета Еврейской автономной области «Биробиджанер Штерн» 28.07.2010
 Газета «Время», Ангарск, Николай Стернин «От Владивостока и до упора» 19 августа 2010
 Газета «Время», Ангарск, Ольга Краснова «Был в плену у талибов» 26 августа 2010
 Официальный сайт Республики Тыва 31.08.2010 «Встреча с Президентом Республики»
 Сайт Тува-Онлайн (Республика Тува) «Байкер из Владивостока доехал до Тувы» 31.08.2010
 Содружество байкеров Казахстана Live2Ride.KZ, Алматы, Надежда ПЛЯСКИНА, «Sinus, известный мотопутешественник: Я родился в кожаной куртке»
 Сайт Info-ЦЕС (Казахстан) Сергей Моисеев «От Владивостока и до… упора!» 22.10.2010
 Газета «Экспресс-К» (г. Риддер) Андрей Кратенко «Умереть не страшно — страшно не жить» 28.09.2010
 Уфимская МедиаКорСеть МКС, Руслан Рахимов, «Чудаковатого байкера, объехавшего полмира, занесло в Уфу» 22.11.2010 года.
 Единый информационный портал Днепропетровска «Глава УПЦ Владимир освятит храм в Днепропетровске» 25.11.2010

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Примечания 

Персоналии:Обнинск

Мотопутешественники
Байкеры
Фотографы России
Журналисты России
Журналисты по алфавиту
Фотографы по алфавиту
Путешественники по алфавиту
Персоналии:Владивосток
Персоналии:Камбоджа
Персоналии:Палдиски
Персоналии:Северодвинск
Персоналии:Санкт-Петербург
Спортивные судьи